Garden Island peut faire référence à plusieurs îles :

Australie
 Garden Island, une île située en Nouvelle-Galles du Sud, où se trouvent les principales installations portuaires et le chantier naval du port de Sydney ;
 Garden Island, une île située en Tasmanie ;
 Garden Island, une île située à Clarence Point, en Tasmanie ;
 Garden Island, une île située en Australie-Occidentale, près de Perth ;
 Garden Island, une île située en Australie-Méridionale, près d'Adélaïde ;

Canada
 Garden Island, une île située sur le Lac Huron, en Ontario ;
 Garden Island, une île située sur le Lac Nipissing, en Ontario ;
 Garden Island, une île située sur le lac Ontario ;

États-Unis
 Garden Island, une île située en Alaska ;
 Garden Island, une île située dans le comté de Citrus, en Floride ;
 Garden Island, une île située dans le comté de Levy, en Floride ;
 Garden Island, une île située dans le comté de Pinellas, en Floride ;
 Garden Island, une île située au nord du lac Michigan, dans le comté de Charlevoix, au Michigan ;
 Garden Island, une île située dans le lac Champlain, dans le comté de Clinton, dans l'État de New York ;
 Région d'État récréative de Garden Island (en anglais : Garden Island State Recreation Area), une réserve naturelle située sur le lac des Bois, près de la frontière canadienne, dans l'État du Minnesota ;